

Biologia 
 Istone H4 – proteina istonica

Codici 
 H4 – codice vettore IATA di Héli Sécurité Helicopter Airlines e Inter Islands Airlines

Informatica 
 <h4>...</h4> – elemento HTML che crea un'intestazione di quarto livello

Trasporti 
 H4 – superstrada slovena
 H4 – strada principale svizzera

Altro 
 H4 – Harrison n° 4, orologio costruito da John Harrison nel XVIII secolo